«Дитя» () — бельгийский драматический художественный фильм, снятый Жан-Пьером и Люком Дарденнами в 2005 году. Лауреат главного приза Каннского кинофестиваля «Золотая пальмовая ветвь», ряда других наград.

Сюжет 

20-летний Бруно и 18-летняя Соня пытаются выжить за счёт её пособия по бедности и его мелких краж, когда Соня беременеет. Бруно продаёт ребёнка на чёрном рынке усыновлений, чтобы добыть немного «быстрых» денег. Столкнувшись с шоком Сони, он жалеет о своей ошибке и выкупает ребёнка обратно, но, после того как Соня выгоняет его, его растущие долги и безрассудство приводят Бруно прямой дорогой в тюрьму.

В ролях

Награды и признание 
 2005 — приз «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля (братья Дарденн)
 2005 — две номинации на премию European Film Awards: лучший фильм (братья Дарденн, Дени Фрейд) и лучший актёр (Жереми Ренье)
 2006 — пять премий имени Жозефа Плато: лучший бельгийский фильм, лучший бельгийский режиссёр (братья Дарденн), лучший бельгийский сценарий (братья Дарденн), лучший бельгийский актёр (Жереми Ренье), лучшая бельгийская актриса (Дебора Франсуа)
 2006 — шведская премия «Золотой жук» за лучший зарубежный фильм (братья Дарденн)
 2006 — приз за лучший фильм на кинофестивале в Вальдивии (братья Дарденн)
 2006 — номинация на приз зрительских симпатий European Film Awards за лучший фильм (братья Дарденн)
 2006 — четыре номинации на премию «Сезар»: лучший фильм (братья Дарденн), лучший режиссёр (братья Дарденн), лучший оригинальный сценарий (братья Дарденн), самая многообещающая актриса (Дебора Франсуа)
 2006 — номинация на итальянскую премию «Давид ди Донателло» за лучший европейский фильм (братья Дарденн)
 2007 — номинация на датскую премию «Бодил» за лучший неамериканский фильм (братья Дарденн)
 Фильм был выбран бельгийским жюри в качестве кандидата на премию «Оскар» за лучший зарубежный фильм, однако в итоге не был номинирован.

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
  
  
 «Дитя» на сайте arthouse.ru

Фильмы-драмы Бельгии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы о Бельгии
Фильмы на французском языке
Фильмы братьев Дарденн
Фильмы Франции 2005 года
Фильмы Бельгии 2005 года
Фильмы RTBF
Фильмы Les Films du Fleuve
Фильмы Archipel 35
Фильмы, снятые по заказу Arte France Cinéma